Plotter (uitvoerapparaat), een soort printer.
 Plotter (scheepvaart), een apparaat dat in de scheepvaart wordt gebruikt om een koers te bepalen